DAIG steht als Abkürzung für:

 Deutsche AIDS-Gesellschaft
 Deutsche Annington Immobilien, heute Vonovia

DAIG